Вітаутас Ландсберґіс (1932) — литовський політик
 Ґабріелюс Ландсберґіс (1982) — литовський політик, онук Вітаутаса Ландсберґіса